pcm - ISO kod za nigerijski pidžin
 pulsno-kodna modulacija (Pulse-code modulation)
 fazno promjenjiva memorija (Phase-change memory)
 fazno promjenjivi materijal (Phase Change Material)
 Pro Cycling Manager